Spechbach ist ein geographischer Name und Bestandteil solcher:

Gemeinden:
 Spechbach (Kraichgau)im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Spechbach (Haut-Rhin) im Département Haut-Rhin
 Spechbach-le-Bas, ehemalige Gemeinde im Département Haut-Rhin
 Spechbach-le-Haut, ehemalige Gemeinde im Département Haut-Rhin

Gewässer:
 Spechbach (Epfenbach), rechter Zufluss des Epfenbachs (zum Schwarzbach) bei der Neumühle, Gemeinde Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Spechbachgraben, rechter Zufluss des Waldangelbachs zwischen Angelbachtal und Mühlhausen, beide im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Spechtbach
 Speckbach